Gli Ouchard sono stati una famiglia di archettai francesi:
Émile François Ouchard (1872-1951), noto come Ouchard Père
Émile Auguste Ouchard (1900-1969)
Bernard Ouchard (1925-1979)